Непълен списък на български хайдути със сравнително малко биографични данни от много краища на Балканския полуостров, населявани с българи.


А – Б – В – Г – Д —
Е – Ж – З – И – Й —
К – Л – М – Н – О —
П – Р – С – Т – У —
Ф – Х – Ц – Ч – Ш —
Щ – Ю – Я

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Вижте също 
 Закон на Бойчо войвода
 Хайдушки народни песни

За източника 
Иван Веселинов Шабанов е Копривщенски краевед, внук на Танчо Шабанов, правнук на Добри войвода и племенник на Нешо Шабанов.

Източници 

 Цитирани източници

 ISBN 9789549674514

Външни препратки 
 Хайдушки песни

 
Списъци